5-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл с 1 по 13 марта 1934 года в Москве.

Первое-второе место раздели Борис Блиндер и Семён Натов. Третье-четвёртое место разделили Владимир Романов и Леонид Потапов.

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
1934 год в Москве
1934 год в шашках
Март 1934 года